Merle (franz. merle, latein. merula: Amsel) bezeichnet:

 Burg Merle und Familiennamen einer französischen mittelalterlichen Adelsfamilie, der die Burg gehörte
 einen Vor- und Familiennamen Merle (Name) 
 Merle-Trilogie, eine Romanreihe von Kai Meyer
 die Hauptperson in besagter Romanreihe
 Merle-Faktor, ein Scheckungsgen, das, wenn es homozygot vorliegt, zu Fehlbildungen der Augen wie dem Fehlen von Linse oder verkleinerten Augäpfeln bei Hunden führen kann
Siehe auch:
 Récif du Merle
 Merl
 Merel